Yang Xiaoxin (; * 8. Januar 1988 in Peking) ist eine chinesisch-monegassische Tischtennisspielerin, die Monaco seit 2014 national und international vertritt. Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2020 in Tokio war sie Fahnenträgerin für Monaco.

Werdegang 
Yang Xiaoxin trat bis 2014 für die Volksrepublik China an. Ihr erstes Turnier, welches sie bestritt, waren die French Open 2007. Hier erreichte sie sowohl im Doppel als auch im U-21-Wettbewerb das Achtelfinale, während sie im Einzel in der Qualifikationsrunde scheiterte. Ende 2007 wurde sie bereits auf Platz 169 in der ITTF-Weltrangliste geführt. 2013 konnte sie nach einem Finalsieg über Georgina Póta die Swiss Open gewinnen, was ihr auch 2016 gelang. Ab 2014 trat sie international vermehrt in Erscheinung. Dabei gewann sie die Luxembourg Open, indem sie Linda Bergström schlug. Auf der World Tour zog sie bei den Belgium Open ins Halbfinale ein, die Croatia Open schloss sie mit der Goldmedaille im Einzel ab. 2015 sicherte sich Yang bei den Spielen der kleinen Staaten von Europa Gold im Einzel sowie Silber im Doppel mit Lauren Riley. Im Jahr 2016 schlug sie Maki Shiomi und errang damit Gold bei den Czech Open. Anfang 2017 befand sie sich mit Platz 45 bereits unter den Top 50 in der ITTF-Weltrangliste. Jedoch war sie in diesem Jahr nicht sonderlich aktiv, sodass sie 2018 mit dem neuen Weltranglisten-System, welches aktive Spieler belohnt, zwischenzeitlich auf Platz 314 zurückfiel. Allerdings gewann sie nach einer Finalniederlage über Dina Meshref Silber bei den Mittelmeerspielen und kam so ab September wieder unter die Top 100. Die Luxembourg Open konnte Yang – wie schon 2014 – gewinnen. Im Jahr 2019 holte Yang Xiaoxin bei den Spielen der kleinen Staaten von Europa sowohl im Einzel als auch Doppel Gold, mit der Mannschaft scheiterte sie im Halbfinale. Außerdem nahm sie an den Europaspielen teil, wo sie im Halbfinale mit 3:4 gegen Han Ying verlor. Im anschließenden Spiel um Platz 3 unterlag sie Ni Xialian. 2020 errang sie unter anderem Silber bei den Spanish Open, als Fahnenträgerin für Monaco war sie außerdem bei den Olympischen Spielen zu sehen. Im Einzel kam sie hier in die dritte Runde. Beim WTT Contender in Budapest gewann sie Gold, beim WTT Contender in Tunis Silber. 2022 wurde sie Siegerin bei den Mittelmeerspielen.

Turnierergebnisse

Weblinks 

 Yang Xiaoxin Spielerprofil auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 15. Juli 2022)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Monaco)
Tischtennisspieler (Volksrepublik China)
Mittelmeerspielesieger (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Monaco)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Europaspielen (Monaco)
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Teilnehmer der Mittelmeerspiele 2018
Teilnehmer der Mittelmeerspiele 2022
Chinese
Monegasse
Geboren 1988
Frau